Turnieje piłki ręcznej na Igrzyskach Afrykańskich 1999 odbyły się w dniach 9–18 września 1999 roku w Johannesburgu.

Był to siódmy turniej męski i piąty żeński w historii tych zawodów.

W zawodach zwyciężyli Algierczycy i reprezentantki Angoli.

Podsumowanie

Klasyfikacja medalowa

Medaliści

Mężczyźni

Tabela

Mecze

Klasyfikacja końcowa

Kobiety

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Mecze o miejsca 5–7

Mecze o miejsca 1–4

Klasyfikacja końcowa

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Confédération Africaine de Handball 

Piłka ręczna na igrzyskach afrykańskich
1999 w piłce ręcznej
Igrzyska Afrykańskie 1999